Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Monmouth d'après le nom du château puis de la ville galloise de Monmouth :
 Le HMS Monmouth est un yacht portant 8 canons lancé en 1666 et vendu en 1698.
 Le HMS Monmouth est un vaisseau de  rang de 66 canons lancé en 1667. Il est refondu en 1700 et 1742 et détruit en 1767 après un siècle de service.
 Le HMS Monmouth est un vaisseau de  rang de 64 canons lancé en 1772. Il est transformé en ponton et renommé HMS Captivity en 1796 puis détruit en 1818.
 Le HMS Monmouth est un vaisseau de  rang de 64 canons. Initialement l'Indiaman Belmont, il est acheté et lancé en 1796. Transformé en ponton en 1815, il est détruit en 1834.
 Le HMS Monmouth est une frégate de  rang portant 46 canons lancée en 1828 sous le nom de HMS Hotspur. Devenue un navire-chapelle en 1859, elle est renommée HMS Monmouth en 1868 et finalement vendue en 1902.
 Le HMS Monmouth est un croiseur cuirassé de classe Monmouth lancé en 1901 et coulé lors de la bataille de Coronel en 1914.
 Le HMS Monmouth est une frégate de classe Duke lancée en 1991.

Source 

Monmouth